Bantargebang (Bantargebang), een plaats in Indonesië
Bantargebang (Bantargadung), een plaats in Indonesië